Луис Доналдо Колосио Муријета има више значења:

 Луис Доналдо Колосио Муријета (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Доналдо Колосио Муријета (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Доналдо Колосио Муријета (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Луис Доналдо Колосио Муријета (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Луис Доналдо Колосио Муријета (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Луис Доналдо Колосио Муријета (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Луис Доналдо Колосио Муријета (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Луис Доналдо Колосио Муријета (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику